Заха́ренко — українське прізвище. Утворене від імені Захар.

 Захаренко Василь Іванович — український актор, антрепренер, драматург 19 — початку 20 століття.
 Захаренко Всеволод Борисович (* 1921 — † 1993) — український вчений-ентомолог.
 Захаренко Іван ("Грань") (* 1908 — † ?) — хорунжий УПА, псевдо «Грань», лицар Золотого Хреста бойової заслуги І класу.
 Захаренко Іван (актор) (* близько 1839 — † 1908) — український актор.
 Захаренко Леонід Павлович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Захаренко Лідія Костянтинівна (1938—2021) — радянська та російська оперна співачка (сопрано).
 Захаренко Олександр Антонович (* 1937 — † 2002) — український учитель, директор школи, громадський діяч. Академік Академії педагогічних наук України.
 Захаренко Олександр Всеволодович (* 1948 — † 2004) — український ентомолог, доктор біологічних наук, професор.
 Захаренко Спиридон Олексійович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Захаренко Юрій Миколайович (* 1952 — † 1999 ?) — білоруський полковник, колишній міністр внутрішніх справ Білорусі й опозиційний політик.

Українські прізвища
Прізвища на -енко